Махара́дзе () — грузинская фамилия и топоним.

Топоним в Грузии 
 Махарадзе — название города Озургети с 1934 по 1989 год.
 Махарадзе — до 2012 г. название села Земо-Качрети в Гурджаанском районе края Кахетия.

Фамилия 
 Махарадзе, Автандил Иванович (род. 1943) — советский и грузинский актёр.
 Махарадзе, Борис Малхазович (род. 1990) — грузинский футболист.
 Махарадзе, Валерий Антонович (1940—2008) — российский государственный деятель, заместитель председателя правительства Российской Федерации (1992).
 Махарадзе, Венера Виссарионовна (1925 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Махарадзе, Георгий Константинович (1898—1938) — советский партийный деятель.
 Махарадзе, Герасим Фомич (1881—1937) — социал-демократ, депутат Государственной думы II созыва, политический деятель Грузии (1918—1920).
 Махарадзе, Заури Анзориевич (род. 1993) — украинский футболист.
 Махарадзе, Каха Малхазович (род. 1987) — грузинский футболист.
 Махарадзе, Константин (Котэ) Иванович (1926—2002) — советский грузинский актёр, спортивный комментатор.
 Махарадзе, Малхаз Платонович (род. 1963) — советский и грузинский футболист.
 Махарадзе, Мельхиседек Иванович (1854—?) — дворянин, революционер.
 Махарадзе, Наргула Скендеровна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Махарадзе, Павел Иванович — дворянин, революционер.
 Махарадзе, Реваз Лонгинозович (род. 1926) — советский футболист.
 Махарадзе, Тенгиз Александрович (1937—2008) — главный режиссёр Челябинского ТЮЗа.
 Махарадзе, Филипп Иесеевич (1868—1941) — советский партийный и государственный деятель, руководитель Грузинской ССР.